Джеланди — село, Бескарагайський район, Абайська область, Казахстан
 Джеланди — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область, Росія